Nowa Wieś (gemeente Busko-Zdrój) in de gemeente Busko-Zdrój in het woiwodschap Święty
 Nowa Wieś Niechanowska in de gemeente Niechanowo in het woiwodschap Groot-Polen
 Nowa Wieś Lęborska in de gemeente Nowa Wieś Lęborska in het woiwodschap Pommeren